Whitmore puede hacer referencia a:

 Whitmore, un municipio en el estado de Illinois (Estados Unidos);
 Whitmore, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra);
 las montañas Whitmore, en la Antártida.

Además es el apellido de:
 James Whitmore (1921-2009), un actor estadounidense;
 Katherine R. Whitmore (1897-1982), una hispanista estadounidense;
 Theodore Whitmore (1972), un exfutbolista jamaiquino; o
 Timothy Charles Whitmore (1935-2002), un ecólogo, botánico, geólogo y climatólogo inglés.